DT2 oder DT 2 steht für folgende Fahrzeugbaureihen:
 HHA Typ DT2, ein Doppeltriebwagen der U-Bahn Hamburg
 VAG-Baureihe DT2, ein Doppeltriebwagen der U-Bahn Nürnberg
 Preußischer DT 2, ein Dampftriebwagen der Preußischen Staatseisenbahnen
 BBÖ DT 2, ein Dampftriebwagen der Bundesbahnen Österreich